Spojení písmene A a číslice 9 může mít různé významy:

 jeden z formátů papíru
 A9.com – internetový vyhledávač Amazonu
 dálnice A9 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 Northrop YA-9 – prototyp amerického bitevního letounu